Demaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Demaan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Demaan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar